Kirgistan je podijeljen na sedam oblasti (jednina: област - oblast, množina: областтар - oblasttar). Glavni grad države Biškek, je administrativno neovisni grad (shaar), te je i središte Čujske oblasti. Grad Oš također ima status shaara.

Svaka oblast je dodatno podijeljena na distrikte, kojima upravlja vlada imenovanih dužnosnika. Ruralne zajednice (aiyl okmotus) koje se sastoje od do dvadeset malih naselja imaju svoje izabrane gradonačelnike i vijeća.